Змеинка — топоним.

Населённые пункты 
 Змеинка — посёлок, Россия, Рязанская область, Михайловский район
 Змеинка — посёлок, Россия, Кемеровская область, Крапивинский район

Реки 
 Змеинка — Россия, Кемеровская область
 Малая Змеинка — Россия, Кемеровская область
 Большая Змеинка — Россия, Кемеровская область